Осіча — село, що колись існувало на території нинішньої Потіївської громади Житомирської області.

Місце розташування поселення 
Історик В. Ю. Кисиленко встановив, що це село розташовувалося в 1-2 км на північ від сучасного села Нераж.

Історія 
Минуле села дослідив історик Тимошенко Леонід Володимирович.

Перша писемна згадка про село Осіча датується грамотою 1514 р. Назва походить від однойменної річки Осіча (нині - річка Павлівщина на території села Потіївка).

З 1569 р. село було належало київським митрополитам.

У 1624 році це село перейшло у власність шляхтичів Тиша-Биковських. А в ході подій Національно-визвольної війни під проводом Хмельницького були спроби повернення Осічі до церковних маєтків Київської митрополії, у зв'язку зі втечею Тиша-Биковських від козацьких військ.

На початку XVIII ст. село Осіча належало Яцькові Підгородецькому. І близько 1744 р. Осіча була приєднана до Потіївки.

Джерела 
 Книга Тимошенка Леоніда Володимировича "Потіївка та її околиці в XVI - XІX ст."
 Книга Тимошенка Леоніда Володимировича "Нариси з історії Потіївки та її околиць в XVII - XX ст."
 Де було село Осіча?
колишні населені пункти України